Саввинский сельский округ

Московская область 

 Саввинский сельский округ Егорьевского района (1994—2006)
 Саввинский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)